Urraca Enríquez (Guimarães, ¿? -  Nogueirosa, Puentedeume, 1173) fue una infanta de Portugal, hija de Enrique de Borgoña, conde Portucalense y de Teresa de León.

Se casó con Bermudo Pérez de Traba, magnate gallego, miembro de la casa de Traba —la más poderosa de la Galicia medieval— hijo de Pedro Froilaz de Traba, conde de Traba y de Urraca Fróilaz y hermano del amante de su madre, en 1122.  

En 1148, su esposo le encargó al abad del monasterio de San Justo de Toxos Outos la construcción de un convento en Nogueirosa, cerca de la ciudad de Puentedeume. Este lugar formaba parte de la dote que le había dado a la infanta Urraca el 25 de julio de 1122. Más tarde, en 1150, Urraca le donó al abad y al monasterio varios bienes con la condición de que ella y cuatro damas de su familia fueran admitidas como religiosas en el convento de Santa María de Nogueirosa. 

Cerca de 1160, Bermudo ingresó como monje en el monasterio de Santa María de Sobrado, que había sido fundado por sus antepasados, donde murió en 1168 a los 80 años.

Urraca también se retiró probablemente el mismo año que su esposo al monasterio de Nogueirosa donde murió en 1173 y fue enterrada en la iglesia de su convento.

Descendencia 
Los hijos de la infanta Urraca y Bermudo Pérez de Traba fueron:

 Fernando Bermúdez (m. después de 1161). Gobernó las tenencias que había ocupado su padre hasta su ingreso en religión. Aparece frecuentemente en Portugal donde confirma diplomas de su tío el rey Alfonso I.
 Urraca Bermúdez, «la mayor», monja y después abadesa en el monasterio de Cascas.
 Suero Bermúdez (m. 1169), enterrado en el monasterio de Sobrado.
 Teresa Bermúdez (m. c. 1219), enterrada en el monasterio de Sobrado. Fue la esposa de Fernando Arias, señor de Batisela y madre de varios hijos, entre ellos, Juan Fernández, mayordomo mayor del rey Alfonso IX de León y su alférez real. 
 Sancha Bermúdez (m. c. 1208), contrajo matrimonio en 1152 con Suero Viegas de Riba Douro, gobernador de Lamego e hijo de Egas Moniz, el Ayo. Uno de los hijos de este matrimonio, Lorenzo Suárez contrajo matrimonio con Urraca Sanches, hija ilegítima del rey Sancho I de Portugal.
 Urraca Bermúdez, «la menor» (m. después de 1196), aún vivía en 1196 cuando confirmó un documento en el Monasterio de Sobrado como domna Urraca Ueremude filia domni Ueremudi Petri, casada con Pedro Beltran, con descendencia.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 
 
 
 

Nacidos en Guimarães
Infantes de Portugal del siglo XII (casa de Borgoña)
Nobles de España del siglo XII
Portuguesas del siglo XII